Messaggio – Testo di una comunicazione
Messaggi (Apple) – Applicazione presente nei sistemi operativi iOS, macOS e watchOS